Nationaal Historisch Museum (Bulgarije), museum voor de Bulgaarse geschiedenis in Sofia
Nationaal Historisch Museum (Moskou), museum voor de Russische geschiedenis in Moskou
Nationaal Historisch Museum (Nederland), een niet gebouwd rijksmuseum in Arnhem, waar een overzicht van de Nederlandse geschiedenis getoond zou worden
Nationaal Historisch Museum (Tirana), museum voor de Albanese geschiedenis in Tirana